Charles A. Hufnagel – chirurgo e docente statunitense
 Frédéric Hufnagel – ex cestista e allenatore di pallacanestro francese
 Georg Hufnagel – pittore, cartografo ed illustratore fiammingo
 Lucas Hufnagel – calciatore georgiano